Серия A Чемпионата Бразилии по футболу 2014 года — 59-й розыгрыш элитного дивизиона бразильского футбола. Турнир начнётся 19 апреля и завершится 7 декабря. Действующим чемпионом является «Крузейро»

Регламент 
Серия A разыгрывается между 20 клубами в два круга. В первом круге команды играют друг против друга по одному разу. Матчи второго круга играются в том же порядке, но хозяева проводят свои матчи в гостях, и наоборот — гости проводят свои матчи дома. Чемпионом становится команда, которая по итогам двух кругов наберёт наибольшее количество очков.

Квалификация в Кубок Либертадорес 
Четыре лучших команды Серии A 2014 будут представлять Бразилию в Кубке Либертадорес 2015. Чемпион и 2-я команда попадают во второй, или групповой этап, а 3-я и 4-я команды — проходят квалификацию.

Равенство очков 
В случае равенства очков между двумя клубами места определяются по следующим критериям:
 Количество побед;
 Разница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Результаты личных встреч;
 Количество красных карточек;
 Количество жёлтых карточек;
 Жребий;

Команды

Города и стадионы

Положение команд

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Спорт в Бразилии в 2014 году